Turow kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Turaŭ, ort, Homels voblast,

Polen 

 Turów (ort i Polen), Lublins vojvodskap, Powiat radzyński, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar